Mount Edward kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Edward, Östantarktis, berg, 
 Mount Edward, Västantarktis, berg,